Mönchehof bezeichnet:

 Mönchehof (Espenau), Ortsteil von Espenau, Landkreis Kassel, Hessen
 Mönchehof (Grünow), ein Wohnplatz in der Gemeinde Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Mönchehof (Kammerbach), hochmittelalterliche Wallanlage östlich Kammerbach, Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen 
 Mönchehof (Siptenfelde), Flur mit Burgresten bei Siptenfelde (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt; siehe Uhlenbachtal (Unterharz)
 Mönchehof (Warburg), ehemalige Niederlassung des einstigen Klosters Hardehausen in Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Mönchhof
 Münchehof